Smaldvärgfotingar (Scolopendrellopsis) är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Bagnall 1913. Smaldvärgfotingar ingår i familjen slankdvärgfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Slankdvärgfotingar